Aristide Massaccesi, noto come Joe D'Amato – regista, direttore della fotografia e sceneggiatore italiano
 Luca Massaccesi – taekwondoka italiano
 Stefania Massaccesi – pittrice, scultrice e incisore italiano